Статистика 104. првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 2005/06.
ФК Дебрецин ВСЦ је по други пут освојио шампионску титулу Мађарске у фудбалу.

По освојеним бодовима требало је да испадну из прве лиге ФК Вашаш и ФК Ломбард Папа, међутим пошто Ференцварош није успео да обнови лиценцу, Вашаш је остао у првој лиги уместо Фрадија.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Референце

Спољашње везе 

2005/06.
Сезона 2005/06. у мађарском фудбалу